Il doppio del Pekao Szczecin Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Marcin Gawron e Andriej Kapaś erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno.

Andre Begemann e Martin Emmrich hanno battuto in finale Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk 3–6, 6–1, [10–3].

Teste di serie

  Andre Begemann /  Martin Emmrich (Campioni)
  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (finale)

<li>  Rameez Junaid /  Adil Shamasdin (semifinali)
<li>  Marin Draganja /  Lovro Zovko (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Pekao Szczecin Open 2012